Томас де Умфравиль () — имя нескольких представителей англо-шотландского рода Умфравилей:

 Томас I де Умфравиль (умер 21 мая 1387) — английский аристократ, 2-й сын Роберта де Умфравиля, 2-го графа Ангуса.
 Томас II де Умфравиль (около 1362 — 12 февраля 1391) — английский землевладелец, рыцарь, политик и дипломат, член парламента Англии от Нортумберленда в 1388—1390 годах, шериф Нортумберленда в 1388—1389 годах, сын Томаса I де Умфравиля.
 Томас де Умфравиль (умер после 1306) — английский аристократ, младший сын Гилберта де Умфравиля, 1-го графа Ангуса.